Het seizoen 2015/16 was de 25ste editie van de strijd om de voetballandstitel in Kroatië. De competitie stond om sponsorredenen bekend als de MAXtv Prva Liga. Dinamo Zagreb trad aan als regerend landskampioen en wist de titel andermaal te prolongeren.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Zie ook 
 Kroatische voetbalbeker 2015/16
 Kroatisch voetbalelftal in 2015
 Kroatisch voetbalelftal in 2016

2016
Competitievoetbal 2015/16